Амир Идрисович Чанышев (псевдоним Амир Чаныш, , ; 15 января 1909 года — 4 апреля 1996 года) — советский литературовед и писатель. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей БАССР.

Биография 
Амир Чаныш (Амир Идрисович Чанышев) родился 15 января 1909 года в деревне Павловск Брединского района Челябинской области. Татарин.
Оставшись сиротой, воспитывался в школе-интернате имени Владимира Ильича Ленина в Уфе.

В 1932 году окончил Башкирский педагогический институт.

По окончании института работал в Институте национальной культуры (ныне Институт истории, языка и литературы). Был научным сотрудником, затем продолжил работать заместителем директора института.

С 1935 по 1939 год Амир Чаныш учился в аспирантуре Института языкознания Академии наук СССР в Москве. Вступил в Союз писателей Башкирской АССР, при этом едва не попал под репрессии.

8 июля 1936 года на заседании президиума правления Союза писателей БАССР Амир Чаныш был исключен из Союза «за антисоветские высказывания, за протаскивание в литературную критику вредительских установок Бухарина о поэзии». Через некоторое время он вновь сумел восстановиться в рядах Союза.

До войны Амир Чаныш работал заведующим кафедрой Башкирского педагогического института.

Во время Великой Отечественной войны Амир Чанышев участвовал в боях на Курской дуге, в Польше, Чехословакии, Венгрии, Германии.

После войны, в 1945—1954 годах, Амир Идрисович работал заведующим кафедрой Башкирского государственного педагогического института, доцентом Бирского педагогического института (ныне Бирская государственная социально-педагогическая академия).

В 1948 году защитил диссертацию на звание кандидата филологических наук. В 1955—1957 годах читал лекции уже в Туркмении, в Чарджоуском педагогическом институте.

Вернувшись в 1957 году в Уфу работал доцентом кафедры башкирской литературы и фольклора Башкирского государственного университета.

Литературоведческая деятельностью А. Чанышев начал заниматься с 30-х годов XX века. Выступал в печати со статьями, рецензиями на книги, с литературными обзорами. В своих научных трудах исследовал русско-башкирские литературные связи XIX — начала XX века.

В 1974 году Амир Чаныш был награждён медалью «Ветеран труда».

Скончался 4 апреля 1996 года в Уфе. Похоронен на Южном кладбище Уфы.

Труды 
Рассказы «Рассказы гор», «Любовь», «Фиалка», «Родная земля», «Ворона», «Пески долины», «Сынбулатовы», «В пути», «Аптук», «Кавказские рассказы».

Книги «Горы долины», «Цветок полыни», «Клекот беркута», «Сотрясая небеса», «Глоток воды».

Награды и звания 
Орден Отечественной войны II степени

Примечания

Литература 
Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998—703 с.

Сборники рассказов «Кавказские рассказы» («Кавказ хикәйәләре», Уфа, 1940 г.), «Глоток воды» («Бер йотом hыу», Уфа, 1986 г.), роман «Клекот беркута» («Саңк-саңк итә Ирәндек беркете», Уфа, 1978 г.; русский перевод 1981 г.).

Ссылки 
 Он оставил будущим поколениям богатое творческое наследие (К 105-летию со дня рождения писателя Амира Чаныша)
 Татарская энциклопедия

Литературоведы СССР
Литературоведы России
Писатели Башкортостана
Сотрудники ИИЯЛ УНЦ РАН
Башкирские писатели
Выпускники Башкирского государственного университета